Ciriano ima više značenja:
 Ciriano, Latina
 Ciriano, Piacenza